HMS Scorpion ha sido el nombre portado por un total de 10 buques de guerra de la Royal Navy:

 La  fue una balandra armada con 14 cañones, que fue hundida en el mar de Irlanda en 1762.
 La  fue una balandra armada con 16 cañones vendida en 1802.
 El  fue un buque armado adquirido en 1794 y vendido en 1804
 El  fue un bergantín-Goleta de clase Cruizer vendido en 1819.
 El  fue un bergantín-goleta de clase Cherokee convertido en buque de patrulla en 1848, y cedido a la policía del Támesis desde 1858. Fue desguazado en 1874.
 El  fue un Ironclad armado con cuatro cañones en dos torretas construido en Inglaterra para los Estados Confederados de América, bajo el engaño de que eran para Egipto. Fueron tomados por el Reino Unido que lo asignó a la flota del canal. Se hundió en 1903 cuando era remolcado a los Estados Unidos donde debía ser desguazado.
 El  fue un destructor de Beagle que tomó parte en la Primera Guerra Mundial en la campaña de los Dardanelles, y que fue vendido para desguace en 1921.
 El  fue un cañonero fluvial hundido por destructores japoneses en el estrecho de Banka en 1942.
 El  fue un destructor de clase "S" construido por Cammell Laird, y vendido a Países bajos en 1945.
 El  fue un destructor de Weapon botado en 1946 y desguazado en 1971.

Buques de ficción:
 El HMS Scorpion, es un submarino que aparece en la película inglesa de 2006 Ghostboat

Referencias

Notas 

Nombres de buques británicos